В списке Всемирное наследие ЮНЕСКО в Малайзии значится 4 наименования (на 2012 год), это составляет 0,4 % от общего числа (962 на 2012 год). 2 объекта включены по природным критериям, и 2 — по культурным критериям. Кроме этого, по состоянию на 2021 год, 6 объектов на территории Малайзии находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. Малайзия ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 07 декабря 1988 года. Первые два объекта, находящиеся на территории Малайзии были занесены в список в 2000 году.

Списки
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в список.

Предварительный список
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в список.

Примечания

Ссылки

 

Малайзия